Йоэль Пейсахович (Иоэл Песахович) Вейнберг (1 сентября 1922, Рига — 20 мая 2011, Иерусалим) — советский, латвийский и израильский учёный, библеист.

Биография 
Вейнберг родился в семье состоятельного коммерсанта. В 1941 году отправлен в рижское гетто, в 1943—1945 году находился в концлагерях Латвии и Германии, в том числе в Бухенвальде. В 1946 году окончил исторический факультет Латвийского университета.

В 1946—1948 и 1951—1962 годах работал главным библиографом Государственной библиотеки Латвийской ССР, в 1948—1951 преподавал в Латвийском университете, с 1962 года — в Даугавпилсском педагогическом институте (доцент, с 1974 года профессор, в 1976—1982 годах заведующий кафедрой). В 1991—1992 годах первый ректор Открытого еврейского университета в Риге. С 1993 года жил в Иерусалиме, с 1994 года — профессор отделения Библии и Древнего Востока в Университете имени Бен-Гуриона.

Основные работы посвящены изучению Библии, истории и литературе древних евреев и других народов Ближнего Востока.

Статьи публиковались в журналах «Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft», «Orientalia Lovaniensia Periodica», «Vetus Testamentum», «Klio», «Вестник древней истории» и других.

В книге «Рождение истории» рассматривает особенности исторической мысли Ближнего Востока и показывает особенности её методов, модели мира и её историзма.

В трёхтомном «Введении в Танах» Вейнберг даёт обзор основных выводов и проблем современной библеистики.

Библиография

Диссертации 
 Образование провинции Азии. Автореф. дисс. … к. и. н. Л., ЛГУ. 1954.
 Гражданско-храмовая община в западных провинциях Ахеменидской державы. Дисс. … д. и. н. Тб., 1973.

Книги 
 Ветхий завет в свете современной науки. (на латыш. яз.) Рига, 1966.
 Ветхий завет: мифы, факты, догмы. (на латыш. яз.) Рига, 1969.
 Вейнберг И. П. Человек в культуре древнего Ближнего Востока. (Серия «По следам исчезнувших культур Востока»). М., Наука. 1986. 208 стр.
 Weinberg J. Citizen-Temple Community. Sheffield Academic Press, 1992. 159 p.
 Вейнберг И. П. Рождение истории: Историческая мысль на Ближнем Востоке сер. 1 тыс. до н. э. М., Наука-Восточная литература. 1993. 352 стр. 5000 экз.
 Weinberg J. Der Chronist in Seiner Mitwelt. (Beihefte Zur Zitschrift Fuer Die Alttestamentliche Wissenschaft Ser No 239) New York, Walter de Gruyter. 1996. 334 p.
 Вейнберг Й. Введение в Танах. В 4 ч. (Библиотека «Иудаика»). М.-Иерусалим, Гешарим. 2002-05.
 Ч.1. Пространство и время Танаха. Ч.2. Пятикнижие — через испытания к свершению. 2002.432 с.1 т.э.
 Ч.3. Пророки. 2003.368 с.1500 э.
 Ч.4. Писания. 2005.368 с.1000 э.

Примечания

Ссылки 
 

Заключённые концлагерей нацистской Германии
Историки Латвии
Историки Израиля
Еврейские комментаторы Библии
Востоковеды XX века
Узники Рижского гетто
Выжившие в Холокосте
Заключённые концлагеря Бухенвальд
Христианство и политика